Tre diverse classi di navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto questo nome: 

La classe Queen Elizabeth di navi da battaglia, entrate in servizio durante la prima guerra mondiale.
La classe Queen Elizabeth di portaerei, progettata negli anni 60. Nessuna nave venne completata. 
La classe Queen Elizabeth di portaerei, la cui entrata in servizio è prevista per il 2020